Се Шувэй и Пэн Шуай — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Елена Веснина и Екатерина Макарова — защищали свой титул, но выбыли во втором раунде.

Посев 

 ' Се Шувэй /  Пэн Шуай (Титул)
  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Финал)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Кара Блэк /  Саня Мирза (Четвертьфинал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Второй раунд)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Четвертьфинал)
  Юлия Гёргес /  Анна-Лена Грёнефельд (Первый раунд)

<ol start="9">
  Андреа Главачкова /  Луция Шафаржова ''(Первый раунд)
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова ''(Первый раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Ярослава Шведова ''(Первый раунд)
  Кристина Младенович /  Флавия Пеннетта ''(Третий раунд)
  Ваня Кинг /  Чжэн Цзе ''(Первый раунд)
  Клара Коукалова /  Моника Никулеску ''(Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Лизель Хубер ''(Третий раунд)
  Марина Эракович /  Аранча Парра Сантонха (Четвертьфинал)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Мона Бартель /  Виржини Раззано (Первый раунд)
  Аликс Колломбон /  Хлоэ Паке (Первый раунд)
  Жюли Куэн /  Полин Пармантье (Третий раунд)
  Ирина Рамьялизон /  Констанс Сибиль (Первый раунд)
  Клер Фёэрстен /  Ализе Лим (Первый раунд)
  Стефани Форетц Гакон /  Лора Торп ''(Первый раунд)

<ol start="7">
 Амандин Эсс /  Матильда Юханссон ''(Первый раунд)
 Татьяна Мария /  Элина Свитолина ''(PR, Второй раунд)
 Клаудиа Янс-Игначик /  Марина Заневская ''(PR, Первый раунд)
 Ирина Бурячок /  Владимира Углиржова ''(PR, Первый раунд)
 Петра Цетковская /  Ивета Мельцер ''(PR, Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые